Dzień Wolności Podatkowej (ang. Tax Freedom Day) – koncepcja stworzona przez amerykańskiego biznesmena Dallasa Hostetlera, która opisuje teorytyczny dzień, w którym (średnio) łączny dochód od początku roku zrównuje się z (przewidywanymi) zobowiązaniami podatkowymi na ten rok, co według zwolenników koncepcji oznacza moment kiedy "symbolicznie obywatele przestają płacić państwu, a zaczynają zarabiać na siebie". Do obliczenia, kiedy ów dzień przypada, służy stosunek udziału wydatków publicznych do produktu krajowego brutto. Za dane przyjmuje się założenia budżetowe opracowane przez Ministerstwo Finansów. Wydatki publiczne powiększane są o transfery środków do otwartych funduszy emerytalnych. Dallas Hostetler zarejestrował "Tax Freedom Day" jako znak towarowy.

Stany Zjednoczone 
W Stanach Zjednoczonych, gdzie narodziła się idea wyliczania Dnia Wolności Podatkowej, think tank Tax Foundation wylicza ów dzień począwszy od roku 1900. O ile na początku XX wieku przypadał on nawet na koniec stycznia, obecnie jest to zazwyczaj kwiecień.

Polska 
W Polsce Dzień Wolności Podatkowej wyliczany jest przez Centrum im. Adama Smitha począwszy od roku 1994. Dane te są zbierane także przez New Fundation. W poszczególnych latach przypadał on w następujące dni:

Według raportu „Cena państwa 2013” przeciętny mieszkaniec Polski miał zapłacić w 2013 roku 1000 zł podatku więcej niż rok wcześniej.

Wielka Brytania 
W Wielkiej Brytanii Dzień Wolności Podatkowej wyliczany jest przez Adam Smith Institute od roku 1963. Przypada on zazwyczaj na przełom maja i czerwca, a więc znacznie wcześniej niż w Polsce, jednak już w 2008 roku daty zbliżyły się w obu krajach.

Inne kraje

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Podatki
Liberalizm